Палеонтологическое общество при Российской академии наук — научное общество, объединяющее граждан России и других стран, ведущих работы в области палеонтологии, биостратиграфии, палеобиологии, палеобиогеографии и смежных наук.

Основано в 1916 году как «Ру́сское палеонтологи́ческое о́бщество» ().

История 

Общество возникло в городе Петроград, на Васильевском острове, где были сосредоточены главные центры развития отечественной геологии — Академия наук, Горный институт, Минералогическое общество, Петроградский университет и Геологический комитет.

Впервые идея о создании Русского палеонтологического общества была выдвинута палеоботаником М. Д. Залесским, старшим палеонтологом Геологического комитета. Им был подготовлен проект первого Устава.

Среди членов-учредителей общества были:

 Андрусов, Николай Иванович
 Амалицкий, Владимир Прохорович
 Алексеев, Алексей Карпович
 Арнольди, Владимир Митрофанович
 Баярунас, Михаил Викентьевич
 Борисяк, Алексей Алексеевич
 Криштафович, Николай Иосифович
 Криштофович, Африкан Николаевич
 Крокос, Владимир Иванович
 Мензбир, Михаил Александрович
 Миссуна, Анна Болеславовна
 Павлова, Мария Васильевна
 Павлов, Алексей Петрович
 Пригоровский, Михаил Михайлович
 Рябинин, Анатолий Николаевич
 Рябинин, Валериан Николаевич
 Сукачёв, Владимир Николаевич
 Сушкин, Пётр Петрович
 Тихонович, Николай Николаевич
 Яковлев, Николай Николаевич
 Янишевский, Михаил Эрастович
 и другие, всего 51 член-учредитель.

Официальная регистрация Русского палеонтологического общества и его первого устава состоялось  года в Петрограде.  года в помещении Геологического комитета состоялось первое заседание общества. На нём были выбраны: председатель — Н. Н. Яковлев и члены Совета — Н. И. Андрусов, А. А. Борисяк, М. Д. Залесский, А. Н. Криштофович, М. В. Павлова, А. Н. Рябинин, П. И. Степанов и М. Э. Янишевский.

В 1973 году Общество перешло в ведение Академии наук СССР в составе Секции наук о Земле, был принят новый Устав.

К началу 1980-х годов число членов Общества приблизилось к полутора тысячам, а число отделений превысило три десятка.

Официальные названия 

Общество несколько раз изменяло своё название:
 1916 — Русское палеонтологическое общество (РПО), по усатавам от  года и 18 августа 1924 года.
 1933 — Государственное Всероссийское палеонтологическое общество (ГВПО), по уставу от 8 апреля 1933 года.
 1949 — Всесоюзное палеонтологическое общество (ВПО), по уставам от 15 сентября 1949 года и 2 февраля 1959 года.
 1973 — Всесоюзное палеонтологическое общество при Академии Наук СССР (ВПО АН СССР), по уставу от 1973 года.
 1994 — Палеонтологическое общество при Российской Академии Наук (ПО РАН), по уставу от 20 сентября 1994 года.

Руководство 
По годам избрания:
 1916 — Яковлев, Николай Николаевич, председатель Русского палеонтологического общества (с 1940 — почётный председатель)
 1940 — Рябинин, Анатолий Николаевич, председатель Государственного всероссийского палеонтологического общества
 1945 — Криштофович, Африкан Николаевич, председатель Государственного всероссийского палеонтологического общества
 1954 — Горский, Иван Иванович, председатель Всесоюзного палеонтологического общества (с 1956 — президент, c 1973 — почётный президент)
 1973 — Соколов, Борис Сергеевич, президент Всесоюзного палеонтологического общества при АН СССР.
 2013 — Розанов, Алексей Юрьевич, президент Палеонтологического общества при РАН.

В 1940 году Н. Н. Яковлева, который пробыл на посту председателя Общества 24 года, избрали почетным председателем. Его преемником стал А. Н. Рябинин.

С началом Великой Отечественной войны деятельность Общества временно прервалась. В 1942 году в блокадном Ленинграде скончались председатель А. Н. Рябинин и казначей Е. В. Лермонтова. Все бумаги и библиотека Общества в годы войны были сохранены во Всесоюзной геологической библиотеке.

К концу 1945 года Общество возобновило свою работу. Председателем был избран А. Н. Криштофович.

В 1954 году председателем Общества (с 1956 года президентом) был выбран И. И. Горский, сменив на этом посту скончавшегося А. Н. Криштофовича.

В 1973 году президентом Общества был избран Б. С. Соколов. И. И. Горский по собственной просьбе был освобождён от должности президента ВПО и стал его почётным президентом.

После смерти 2 сентября 2013 года пятого президента Общества Б. С. Соколова голосованием членов Центрального совета был избран А. Ю. Розанов, академик-секретарь Отделения биологических наук, член Президиума РАН.

Структура 
Высшим органом Общества является Съезд (Общее собрание). В период между Съездами (Общими собраниями) деятельность Общества направляет Центральный совет Общества.

Президиум Центрального совета Общества в составе президента Общества, вице-президента, ученых секретарей и членов Президиума Центрального совета Общества.
 Отделения Общества.
 Секции Общества.

Секции и отделения 
В советский период деятельности ВПО помимо региональных и республиканских отделений были организованы предметные или тематические секции:
 Палеоботаническая секция (1957 год, председатель И. М. Покровская),
 Секция математических методов в палеонтологии (1970 год, председатель А. Н. Олейников),
 Секция по охране уникальных и ценных палеонтологических объектов (с 1974 года председатель Р. Ф. Геккер, с 1984 года председатель А. Н. Иванов, с 1986 года председатель А. В. Лапо),
 Секция по вопросам палеонтологического образования (1974 год, председатель В. В. Друщиц), музеев (1982 год, председатель — директор ЦНИГР музея О. А. Соболев).

Награды и звания общества 
В 1981 году по предложению О. С. Вялова Совет Общества учредил высшую персональную награду — Почётный диплом общества.

Почётные члены 
Почётные члены общества, по году избрания:

1916
 Карпинский, Александр Петрович (1847—1936)
1917
 Игнатьев, Павел Николаевич (1870—1926)
1926
 Павлов, Алексей Петрович (1854—1929)
 Яковлев, Николай Николаевич (1870—1966)
1936
 Борисяк, Алексей Алексеевич (1872—1944)
 Палибин, Иван Владимирович (1872—1949)
1941
 Залесский, Михаил Дмитриевич (1877—1946)
1948
 Берг, Лев Семенович (1876—1950)
 Янишевский, Михаил Эрастович (1871—1949)
1951
 Наливкин, Дмитрий Васильевич (1889—1982)
 Рябинин, Валериан Николаевич (1874—1942)
 Яворский, Василий Иванович (1875—1974)
1957
 Лихарев, Борис Константинович (1887—1973)
1958
 Ренгартен, Владимир Павлович (1882—1964)
1959
 Семихатова, Софья Викторовна (1889—1973)
1960
 Богачёв, Владимир Владимирович (1881—1965)
 Орлов, Юрий Александрович (1893—1966)
 Чернов, Александр Александрович (1877—1963)
1961
 Либрович, Леонид Сигизмундович (1891—1967)
1962
 Давиташвили, Лео Шиович (1895—1977)
1964
 Вялов, Олег Степанович (1904—1988)
 Горский, Иван Иванович (1893—1975)
 Нехорошев, Василий Петрович (1893—1977)
1965
 Болховитинова, Мария Александровна (1877—1957)
 Марковский, Борис Павлович (1895—1966)
 Раузер-Черноусова, Дагмара Максимилиановна (1895—1996)
 Субботина, Нина Николаевна (1904—1984)
1966
 Ализаде, Камбай Аскерович (1899—1990)
 Борисяк, Марианна Алексеевна (1897—1983)
 Бубличенко, Николай Лазаревич (1899—1990)
 Геккер, Роман Федорович (1900—1991)
1967
 Войновский-Кригер, Константин Генрихович (1894—1979)
 Покровская, Ирина Митрофановна (1902—1970)
1969
 Сарычева, Татьяна Георгиевна (1901—1978)
 Толмачёв, Александр Иннокентьевич (1903—1979)
 Фурсенко, Александр Васильевич (1903—1975)
1970
 Меннер, Владимир Васильевич (1905—1989)
 Стрельников, Иван Дмитриевич (1887—1981)
1971
 Воронец, Надежда Степановна (1881—1979)
 Гурьянова, Евпраксия Федоровна (1902—1981)
 Линдбер,г Георгий Устинович (1894—1976)
1972
 Беляева, Елизавета Ивановна (1894—1983)
 Камышева-Елпатьевская, Вера Григорьевна (1901—1993)
 Радугин, Константин Владимирович (1899—1985)
 Тихвинская, Евгения Ивановна (1901—1976)
1973
 Варфоломеев, Петр Николаевич (1897—1976)
 Дайн, Лидия Григорьевна (1899—1985)
 Максимова, Злата Александровна (1912—1978)
1975
 Кипарисова, Любовь Дмитриевна (1905—1978)
 Наливкин, Борис Васильевич (1895—1979)
1976
 Али-Заде, Ашраф Абдуллович (1911—1985)
 Вахрамеев, Всеволод Андреевич (1912—1986)
 Никифорова, Ольга Ивановна (1905—1994)
 Степанов, Дмитрий Леонидович (1907—1996)
 Ходалевич, Анатолий Николаевич (1906—1993)
1977
 Крымгольц, Григорий Яковлевич (1907—1997)
 Эйнор, Ольгерд Леонардович (1908—1991)
1978
 Алиев, Муса Мирзоевич (1908—1985)
1979
 Иванова, Елена Алексеевна (1901—2005)
 Калмыкова, Мария Алексеевна (1909—2000)
 Мартынова, Ольга Михайловна (1900—1997)
 Модзалевская, Евгения Алексеевна (1909—1983)
 Новик, Екатерина Иосифовна (1898—1884)
 Обут, Александр Михайлович (1911—1988)
 Рагозин, Леонид Алексеевич (1909—1983)
 Сергунькова, Ольга Ивановна (1897—1992)
 Соколов, Борис Сергеевич (1914—2013)
 Хабаков, Александр Васильевич (1904—1988)
 Хозацкий, Лев Исаакович (1913—1992)
 Чернышева, Нина Евгеньевна (1912—2003)
1980
 Иванов, Анатолий Николаевич (1910—1990)
 Мартинсон, Герберт Генрихович (1911—1997)
 Полетаева, Ольга Константиновна (1900—1982)
1981
 Ананьев, Анатолий Романович (1911—1992)
 Бобкова, Наталия Николаевна (1911—1991)
 Грамм, Мендель Наумович (1910—1997)
 Елтышева, Раиса Степановна (1910—1994)
 Жамойда, Александр Иванович
 Куликов, Михаил Ваильевич (1913—1985)
 Ржонсницкая, Мария Адольфовна (1912—2005)
1982
 Кузичкина, Юлия Михайловна (род. 1910)
 Лесовая, Антонина Ивановна (1921—2002)
 Репман, Елена Анатольевна (1907—1989)
 Шмидт, Олимпиада Ивановна (1896—1989)
1983
 Байковская, Татьяна Николаевна (1912-)
 Богданович, Александр Карлович (1908—1991)
1984
 Айзенверг, Давид Ефремович (1908—1994)
 Бражникова, Нина Евгеньевна (1908—1992)
 Каптаренко-Черноусова, Ольга Константиновна (1899—1984)
 Миронова, Людмила Владимировна (1924—2007)
 Мягкова, Елизавета Ивановна (1913—2000)
 Пастернак, Северин Иванович (1899—1994)
1985
 Дидковский, Валентин Яковлевич (1914—1995)
 Заклинская, Елена Дмитриевна (1910—1989)
 Макридин, Владимир Петрович (1915—2001)
1987
 Королёва, Мария Николаевна (1910—2003)
1988
 Гасанов, Тофиг Абдуллаевич (1921—2005)
1989
 Васильев, Игорь Викторович (1921—2005)
 Дубатолов, Виктор Николаевич (1924—2011)
 Радченко, Маргарита Иосифовна (1921-)
1990
 Донакова, Людмила Михайловна (1930—2002)
 Осипова, Александра Ивановна (1914—2007)
1991
 Ивания, Валентина Антоновна (1914—1994)
 Таиров, Чингиз Ахмед оглы (1925-)
1994
 Богданова, Тамара Николаевна
 Липман, Раиса Хаимовна (1914—2000)
 Стукалина, Галина Александровна (1928—1998)
1995
 Калашников, Николай Власович (1926—2004)
 Колобова, Ирина Михайловна
 Краснов, Виктор Иванович
 Папулов, Георгий Николаевич (1914—2006)
 Розанов, Алексей Юрьевич
1996
 Модзалевская, Татьяна Львовна
 Очев, Виталий Георгиевич (1931—2004)
 Ошуркова, Майя Владимировна
 Ровнина, Лидия Васильевна (1927—2010)
 Шиманский, Виктор Николаевич (1916—1997)
1997
 Кулева, Галина Васильевна (1931—2008)
 Лобачева, Светлана Владимировна (1933—2011)
 Подобина, Вера Михайловна
 Сулимов, Иван Никифорович (1917—2002)
1998
 Лапо, Андрей Витальевич (1937—2019)
 Чермных, Владимир Алексеевич (1931—1998)
1999
 Воженникова, Тамара Федоровна (1914—2000)
 Гаврилова, Вера Александровна
 Чудинов, Петр Константинович (1922—2002)
2000
 Алексеева, Раиса Евграфовна
 Красилов, Валентин Абрамович (1937—2015)
 Маркевич, Валентина Саввична
 Невесская, Лидия Александровна (1923—2009)
 Синица, Софья Михайловна
2001
 Олейников, Александр Николаевич (1936—2013)
 Петрунина, Зоя Евдокимовна (1931—2011)
 Соловьёв, Андрей Николаевич
 Татаринов, Леонид Петрович (1926—2011)
2002
 Киричкова, Анна Ивановна
 Миних, Максим Георгиевич
 Сапельников, Вадим Петрович (1930—2004)
2003
 Гладенков, Юрий Борисович
 Кухтинов, Дмитрий Акимович
2004
 Афанасьева, Марина Спартаковна
 Вишневская, Валентина Сергеевна
 Каныгин, Александр Васильевич
 Нальняева, Тамара Ивановна
2005
 Бугрова, Элеонора Михайловна
 Котляр, Галина Васильевна
 Кузнецова, Кирилла Ивановна (1929—2005)
2006
 Амитров, Олег Владимирович
 Глезер, Зоя Ильинична (1929—2006)
 Захаров, Виктор Александрович
 Попов, Андриан Васильевич
2007
 Абушик, Анна Федосовна
 Крымгольц, Наталия Григорьевна
 Ожгибесов, Владимир Петрович
2008
 Краснов, Евгений Васильевич
 Пухонто, Светлана Кирилловна
 Цыганко, Владимир Степанович
2009
 Алексеев, Александр Сергеевич
 Богоявленская, Олимпиада Васильевна (1936—2011)
 Негруца, Владимир Зиновьевич (1934—2011)
2010
 Корень, Татьяна Николаевна (1935—2010)
 Шурыгин, Борис Николаевич
2011
 Атабекян, Ашот Арсенович
 Неуструева, Ирина Юрьевна
 Соболевская, Римма Федоровна
 Ушатинская, Галина Тихоновна
 Шишкин, Михаил Александрович
 Щербаков, Олег Анатольевич
2012
 Анцыгин, Николай Яковлевич (1937—2014)
 Киселёв, Геннадий Николаевич
 Сенников, Николай Валерианович
2013
 Колосов, Петр Николаевич
 Полуботко, Инга Владимировна
 Снигиревская, Наталия Сергеевна
2014
 Чувашов, Борис Иванович
 Нехорошева, Людмила Васильевна
2015
 Волкова, Валентина Сергеевна
 Копаевич, Людмила Федоровна
 Лучинина, Вероника Акберовна
 Меледина, Светлана Владимировна
 Тесаков, Юрий Иванович

Издания 
 «Ежегодник» РПО. С 1977 г. по 1991 г. было опубликовано 15 томов Ежегодника ВПО (с XX по XXXIV том), с 1976 г. по 1995 г. — 23 тома трудов годичных сессий (с XIII по XXXVI сессию).
 Труды годичных сессий Общества.
 Справочник «Всесоюзное палеонтологическое общество» (1984) под редакцией Б. С. Соколова и Л. В. Мироновой и позднее дополнение к нему (составитель Л. В. Миронова, 1990).

Примечания

Литература 
 Жамойда А. И., Рожнов С. В., Алексеев А. С. и др. Столетие Палеонтологического общества России: Исторический очерк, 2016.
 Всесоюзное палеонтологическое общество. Allunion paleontological society of the USSR: Справочник / АН СССР. — Сост. Л. М. Донакова, Н. С. Громова, Н. В. Кручинина и др.; отв. ред. акад. Б. С. Соколов, к.г.-м.н. Л. В. Миронова. — Л : Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. — 259 с.
 Синельникова Е.Ф. Русское палеонтологическое общество и власть в 1916-1920-е гг. // Историко-биологические исследования. 2017. Т. 9. № 1. С. 7-28.

Ссылки 

 paleontologi.ru — официальный сайт Палеонтологического общества при РАН.

Организации, основанные в 1916 году
Императорские Русские общества
Российские общества
Научные общества Санкт-Петербурга
Палеонтология в России